Steinbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Steinbacher (1931–2009), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Arabella Steinbacher (* 1981), deutsche Violinistin
 Christian Steinbacher (* 1960), österreichischer Schriftsteller
 Claudia Steinbacher (* 1970), deutsche Schachspielerin
 Elmar Steinbacher (* 1966), deutscher Jurist, politischer Beamter
 Erwin Steinbacher (1903–1988), deutscher Unterhaltungsmusiker und Bandleader
 Friedrich Steinbacher (1877–1938), deutscher Ornithologe
 Georg Steinbacher (1910–1979), deutscher Ornithologe und Zoodirektor
 Joachim Steinbacher (1911–2005), deutscher Ornithologe
 Judith Steinbacher (* 1946), deutsche Grafikerin und Kinderbuchautorin
 Klaus Steinbacher (* 1994), deutscher Schauspieler
 Sybille Steinbacher (* 1966), deutsche Zeithistorikerin
 Volker Steinbacher (* 1957), deutscher Maler, Grafiker und Konzeptkünstler